'Na sera 'e maggio – canzone napoletana di Gigi Pisano e Giuseppe Cioffi
 'Na sera 'e maggio – film di Giorgio Pàstina del 1955
 'Na sera 'e maggio – album di Giovanna del 1984
 'Na sera 'e maggio/Celeste – singolo di Mina del 1960
 'Na sera 'e maggio/Celeste/'O ffuoco/Nuie – EP di Mina del 1960